ASX kan syfta på:

 ASX – den största börsen i Australien, se Australian Securities Exchange
 ASX – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Ashland, Wisconsin, USA, se John F. Kennedy Memorial Airport
 Mitsubishi ASX – bilmode